Юрий Тадеушевич Каши́ра (; 4 апреля 1904 г., хутор Александров около Дисны, Белоруссия — 18 февраля 1943 г., Росица, Белоруссия) — белорусский католический монах, священник, мученик, блаженный Римско-католической церкви. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
Родившись в православной белорусской семье с униатскими корнями, Юрий Кашира в 1922 году самостоятельно принял католичество. В 1924 году поступил в мужской монастырь конгрегации отцов мариан в Друе, где одновременно, пребывая в монастыре, окончил среднюю школу. 2.08.1929 года принёс вечные монашеские обеты и был послан в Рим для обучения богословию и философии. Вернувшись после окончания обучения в Белоруссию, был направлен монастырским начальством в семинарию в Вильно (Вильнюс), после окончания которой 20 июня 1935 года был рукоположён в священника. Служил воспитателем семинаристов, проводил уроки катехизации в гимназии города Друя.

В 1938 году польские власти запретили ему вместе с другими белорусскими марианами, как неблагонадёжным, исполнять пастырские обязанности в Западной Белоруссии и он был депортирован из Друи в глубь Польши в монастырь марианов в с. Рясна, где был настоятелем монастыря и местного прихода. В 1939 году был изгнан из монастыря советскими властями и долгое время, не имея постоянного места служения, странствовал по монастырям Белоруссии и Литвы. В 1942 году вернулся в Друю и присоединился к о. Антонию Лещевичу, который служил в с. Росица.

В феврале 1943 года в ходе проведения карательной антипартизанской операции «Зимнее волшебство» немецкие оккупационные власти обвинили жителей деревни Росица в сотрудничестве с партизанами, и 18 февраля 1943 года жители были согнаны в местный католический храм, настоятелем которого был Антоний Лещевич. Юрий Кашира и Антоний Лещевич не оставили своих прихожан и были сожжены вместе с ними. О трагедии в Росице рассказали монахини из женской конгрегации «Сёстры служительницы Иисуса в Евхаристии», помогавшие священникам их пастырской работе в приходе.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня

Литература 
Бронислав Чаплицкий, Ирина Осипова. Книга памяти. Мартиролог Католической Церкви в СССР., изд. Серебряные нити, М., 2000, стр. 88, ISBN 5-89163-048-6

Ссылки 
 Биография  
 Отец Юрий Кашира  

Католические святые
Христианские святые XX века
Католические блаженные
Святые Белоруссии
Операция «Зимнее волшебство»